Василий Фёдорович Са́харов: Сахаров, Василий Фёдорович (1885—1938) — эсер, гласный Московской городской думы в 1917 году.
 Сахаров, Василий Фёдорович (1902—1986) — советский библиотековед, декан библиотечного факультета ЛКППИ имени Н. К. Крупской.
 Сахаров, Василий Фёдорович (1920—2010) — профессор Вятского государственного гуманитарного университета.

Примечание